Thielemans est un nom de famille flamand dérivé du prénom .

Variantes:
 Tieleman, , Thieleman, Tielman, Thielman, Tielmans, Thielmans
 , Thielmanns, Tielmann, Tielmance
 Tiereman
 Thileman, Thilemans, , Tillemans, Thilleman, Thillemans, Tillema
 Thillmann, Thillmanns, Thillmany, Tillmans, Tillmanns, Tillmann, Thilmann, Thilmanne
 Thilmans, Thilmant, Thilmany, Thilmanij, Thilmont
 Tillemant, Tillement, Tillemont
 , Tilmans, Thilmann, Thilmane, Thilmanne, Thilmant, Thilmon, Thilmont
 Tylleman, Tylmans

Patronyme 
 Charles Thielemans (?-?), homme politique belge. 
 Freddy Thielemans (1944-2022), homme politique belge. 
 Marcel Thielemans (1912-2003), tromboniste belge.
 Pierre Thielemans (1825-1898), compositeur et organiste belge établi en Bretagne.
 Toots Thielemans (1922-2016), musicien de jazz belge.
 Wout Thielemans est un scénariste flamand.
 Tony Thielemans  (né en 1937), aïkidoka belge.

Toponyme 
 Avenue Charles Thielemans à Woluwe-Saint-Pierre (Bruxelles).

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme flamand